Název Slavkovice má více sídel:
 Slavkovice (Vyžice), část obce Vyžice v okrese Chrudim
 Slavkovice (Mišovice), část obce Mišovice v okrese Písek
 Slavkovice (Nové Město na Moravě), část města Nové Město na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou
 Slavkovice (Český Krumlov), zaniklá obec v katastru Černé v Pošumaví

Externí odkazy